Roman Jebavý e Igor Zelenay erano i detentori del titolo ma solo Jebavý ha scelto di partecipare in coppia con Adam Pavlásek.

In finale Neil Oberleitner e Philipp Oswald hanno sconfitto Roman Jebavý e Adam Pavlásek con il punteggio di 7-6(7-5), 6-2.

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (quarti di finale)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (ritirati)

  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (finale) 
  Martín Cuevas /  Luis David Martínez (primo turno)

Wildcard 

  Michal Franěk /  Ľubomír Majšajdr (primo turno)

  Adam Jurajda /  Daniel Siniakov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Svijany Open 2022